Northside – północny obszar Dublina
 Northside – dzielnica Cincinnati
 Northside – dzielnica Berkeley